Christopher Sting Andrade Almao (Caracas, Venezuela, 15 de marzo de 1988), más conocido como Chris Andrade, es un comediante, escritor, y guionista venezolano. Fue redactor en jefe de la página de sátira política venezolana El Chigüire Bipolar. También es un comediante de stand-up, copywriter y podcast host.

Primeros años 
Chris Andrade nació en Caracas, específicamente en el Hospital Universitario de Caracas, su madre tuvo complicaciones a la hora del parto y se usó fórceps en el proceso para un parto exitoso. Gracias a estos procedimientos ejecutados por su tío, ginecólogo, pudo nacer a tiempo y sano.

Hizo preescolar en el C.E.I. Menca y Raúl; primaria en el colegio católico U.E.P. Santa Teresa de Ávila, y secundaria en el U.E.N. Antonio Arráiz. Pasó por la Universidad Central de Venezuela, cursando la carrera de Estudios Internacionales por varios años. Sin embargo, se retiró, sin obtener su certificado de graduación.

Tiene una hermana menor.

Carrera

Radio 
En 2013 comenzó en el Circuito X con la emisora 89.7 FM, la cual tiene un corte juvenil de Caracas, Venezuela. Allí se desempeñó como guionista humorístico y asistente de producción de varios programas en horario estelar hasta 2014. En ese periodo de tiempo, llegó a trabajar en Calma Pueblo, interactuando con humoristas como Verónica Gómez, José Rafael Guzmán y Manuel Silva.

Redactor creativo 
A mediados de 2013 comenzó a escribir y ser guionista humorístico a tiempo completo, para una agencia de contenido original creativo llamada Plop Contenido, agencia que vendría siendo El Chigüire Bipolar. Allí pudo tener contacto administrativo con Leonardo Rojas por un tiempo. Entre sus trabajos destacados se encuentran los diversos sketch para Santo Robot, web-show venezolano que consistía en escenas humorísticas que no duraban más de 10 minutos, e iba a ser publicado en Youtube. A su vez, alcanzó el rol de editor, durando dicha instancia hasta 2017.

Stand-Up 
En 2015 en su primera migración a Argentina, comenzó en el mundo del Stand-Up, haciendo diversos cursos, previo a su entrada a la comedia de autocrítica, y capacitándose, a la vez que trabajaba en una agencia de publicidad, en donde posteriormente sería despedido. Sin embargo, su carrera en esta categoría de humor no tuvo una gran influencia, y llegó a no poder mantener sus rutinas humorísticas, por más tiempo, después de una carente cantidad de espectáculos en distintos bares de Buenos Aires.

Vuelta a la escena creativa  
En su segunda migración, esta vez a México. Empezó de lleno en páginas web de cultura pop urbana, entre ellas Heabbi. Desempeñándose como editor del contenido publicado. A su vez, empezaba la idea de un podcast semanal, y lo compaginaba con The Story Room, agencia estadounidense basada en Miami, donde desempeñó el cargo de Digital Editor.

Podcast 
A mediados de 2018 comienza un podcast semanal de comedia llamado “Escuela de Nada”, que conduce junto a Leonardo Rojas y Nacho Redondo. En este se tocan temas de interés general y vida diaria desde el punto de vista de los tres host. El podcast ha llegado a una amplia audiencia en varios países gracias a la diáspora venezolana. Tuvo un crecimiento orgánico y tuvo su boom en 2020 cuando, forzados por la cuarentena obligatoria, tuvieron que mudar el estudio de grabación a la casa de su, entonces, ex novia "Chiqui". Ha tenido como invitados a diversos artistas y figuras públicas del entretenimiento general, como Tom Segura, Jaime Maussan, Sascha Barboza, Alex Strecci, Lasso, Neutro Shorty, Big Soto, Danny Ocean, Benjamín Rausseo, entre otros. En México actualmente, es el podcast en Patreon con la comunidad más grande del país.

Vida privada 

Chris Andrade ha tenido dos grandes y significativas relaciones en su pasado. La primera fue con una chica con la que emigró a Argentina. Tenían varios años de relación en Venezuela y ya en Buenos Aires se comprometió con ella en vistas a un posible matrimonio. Cosa que no terminó ocurriendo, se separaron, y posteriormente él emigró a México. Ya en Ciudad de México conoce y establece una relación con una dama desconocida debido a razones de privacidad amorosa. El consumidor de Escuela de Nada la conocería como Chiqui. La existente simpatía de los fans de Andrade, fue poca en comparación al impacto de separación por no ir ambos a mayor término.

El jueves 29 de abril de 2021, decidió confesar su historia como víctima de abuso sexual. Ese mes en particular se destaparon muchos casos de abuso en el país, y eso le dio la valentía para denunciarlo. En el comunicado, Christopher a pesar de no contar más detalles sobre lo ocurrido, añadió que solo cuatro personas sabían este lamentable episodio de su vida.

Véase también
 Escuela de Nada
 Nacho Redondo
 José Rafael Guzmán
 El Chigüire Bipolar

Referencias

Enlaces externos 
 

Caraqueños
Humoristas de Venezuela
Escritores de Venezuela
Locutores de Venezuela
Guionistas de Venezuela
Artistas de comedia en vivo de Venezuela
Emigrantes venezolanos hacia México